UFC on ESPN: Reyes vs. Weidman, также известный как  UFC on ESPN 6 — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 18 октября 2019 года на спортивной арене "TD Garden" в городе Бостон, штат Массачусетс, США.

Подготовка турнира

Результаты турнира 

[*] Первоначально единогласным решением (29–28, 29–28, 29–28) победил Харди. Результат боя отменён после того, как выявлено, что он использовал ингалятор с лекарством прямо в клетке между вторым и третьим раундами.

[***] Рефери снял с Дианы Бельбицэ одно очко во втором раунде за захват клетки.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Яир Родригес vs. Джереми Стивенс
 Выступление вечера: Доминик Рейес и Чарльз Роса

См. также 

 Ultimate Fighting Championship
 Список турниров UFC

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN